Svartetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartetjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (5,35 ha)
Svartetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Svartetjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svartetjärnen (Rölanda socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svartetjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svartetjärnen (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (6,34 ha)
Svartetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland, vid Teåker), sjö i Melleruds kommun, 
Svartetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652453-129331), sjö i Bengtsfors kommun, 
Svartetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652679-129113), sjö i Bengtsfors kommun, 
Svartetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svartetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Svartetjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (2,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn